Дания за 46 лет участия в финале получила 2726 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1305 баллов.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голосование (1978—2017)

Баллы, данные Данией

Баллы, полученные Данией

Как принимающая сторона

Фотогалерея

См. также 
 Dansk Melodi Grand Prix